Distancia focal puede referirse a:

 En óptica: 
Distancia focal: distancia desde el centro de una lente hasta su plano focal, en el que se forman las imágenes de objetos situados en el infinito.
 En geometría:
Distancia entre los dos focos de una elipse.